Tad ist ein (besonders im Englischen häufig abgekürzter) Vorname oder Künstlername:
 Tad Brennan, US-amerikanischer Philosophiehistoriker und Altphilologe
 Tad Danielewski, US-amerikanischer Regisseur
 Thomas A. "Tad" Doyle, Namensgeber der Grunge-Band Tad
 Tad Hilgenbrink, US-amerikanischer Schauspieler
 Tad Mosel, US-amerikanischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Tad Schmaltz, US-amerikanischer Philosophieprofessor
 Tad Shull, US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist
 Tad Szulc, US-amerikanischer Journalist und Sachbuchautor
 Tad Weed (1957–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Tad Williams, US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor 
 Tadashi "Tad" Yokoyama, Namensgeber der Arcade-Spiele-Firma TAD Corporation (z. B. Cabal, Toki)

Tad ist der Name folgender Ortschaften:
 Tad, ein Dorf in der Provinz Markazi, Iran
 Tad oder Yad, ein Dorf in der Provinz Isfahan, Iran

TAD ist die Abkürzung für:
 Through-Air-Drying (engl. für Durchströmtrocknung), siehe Papiermaschine
 Thermoaktive Decke, siehe Thermische Bauteilaktivierung
 Technical Audio Devices, eine Tochterfirma von Pioneer für High-End-Geräte
Topologically associating domain

Sonstige:
 tad, ISO 639-3 für die isolierte Papua-Sprache Tause oder Doa
 Tad Fane, höchster Wasserfall in Laos
 Tad Morose, schwedische Power-Metal-Band
 die UIC-Gattung für geschlossene Selbstentladewagen (Eisenbahn)
 Tribunal Administrativo del Deporte, höchstes spanisches Sportgericht

Abkürzung